Интернациональная пара Константин Кравчук / Денис Молчанов — победительница соревнований.

Посев 

  Михаил Кукушкин /  Виталия Решетников ''(Четвертьфинал)
  Константин Кравчук /  Денис Молчанов (Титул)

<li>  Кароль Бек /  Лукаш Лацко (Полуфинал)
<li>  Сергей Бетов /  Вишну Вардхан (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок президента Казахстана по теннису 2011